Скагастрёнд () — ряд названий на западном побережье полуострова Скайи на севере Исландии в регионе Нордюрланд-Вестра:
 Скагастрёнд (община)
 Скагастрёнд — поселение в той общине.
 Скагастрёнд (побережье)

Примечания